Мильковский — фамилия:

 Мильковский, Александр Григорьевич (род. 1963) — российский специалист в области ракетно-космической техники, Генеральный директор ФГУП КБ «Арсенал» имени М.В. Фрунзе.
 Мильковский, Александр Степанович (1873—?) — военный деятель Российской империи, генерал-майор.
 Мильковский, Евгений Петрович — военный деятель Российской империи, генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер.